Rácz Mária (1952–2014) erdélyi magyar színésznő
 Rácz Mária (1972) válogatott labdarúgó